Romer – polska rodzina szlachecka i jej herb własny

Osoby 
 Adam Romer (1892–1965) – publicysta i polityk
 Alfred Romer (1894–1973) – amerykański paleontolog
 Antoni Romer urzędnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Christina Romer (ur. 1958) – amerykańska ekonomistka
 Edmund Romer (1904–1988) – specjalista w zakresie miernictwa przemysłowego, profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 Edmund Romer (ok. 1843–1895) – powstaniec styczniowy, urzędnik we Lwowie, starosta w Krośnie od 1879 r.
 Eugeniusz Romer (1871–1943) – ziemianin, działacz społeczny i polonijny na Litwie
 Eugeniusz Romer (1871–1954) – geograf, kartograf i geopolityk, twórca nowoczesnej kartografii polskiej
 Gustaw Romer (1846–1903) – prawnik, bankowiec, poseł do Sejmu Krajowego Galicji 
 Helena Romer-Ochenkowska (1878–1947) – pisarka, dramatopisarka, działaczka społeczna
 Jan Romer (1869–1934) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Karol Adam Romer (1885–1938) – dyplomata, wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 Maria Teresa Romer (ur. 1932) - sędzia Sądu Najwyższego 
 Paul Romer (ur. 1955) – amerykański ekonomista
 Tadeusz Romer (1850–?) – ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Tadeusz Romer (1894–1978) – dyplomata i polityk
 Teofil Romer (1814–1894) – szlachcic, powstaniec krakowski
Tomasz Romer (ur. 1934) – endokrynolog, kapitan jachtowy
 Witold Romer (1900–1967) – fotografik, profesor Katedry Fototechniki Uniwersytetu Wrocławskiego

Zobacz też 
 Römer
 Ole Rømer – duński astronom
 Skala Rømera – skala termometryczna, opracowana przez duńskiego astronoma Ole Rømera